Mecze Mistrzostw Świata w grupie E odbywały w dniach 14, 19 oraz 24 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem, toczyła się pomiędzy drużynami Holandii, Danii, Japonii oraz Kamerunu. Drużyny z grupy E w 1/8 finału spotkały się z drużynami z grupy F.

Tabela

Mecze

Holandia – Dania

Japonia – Kamerun

Holandia – Japonia

Kamerun – Dania

Dania – Japonia

Kamerun – Holandia

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010